Снијежница може бити:

 Језеро Снијежница, језеро између општина Угљевик и Теочак
 Снијежница (планина), планина
 Снијежница (Теочак), насељено мјесто у општини Теочак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ